Мещерський — прізвище.

Відомі носії:
 Мещерський Арсеній Іванович (1834—1902) — російський художник-пейзажист.
 Мещерський Іван Васильович (1826 — ?) — російський князь, камергер, дійсний статський радник.
 Мещерський Іван Всеволодович (1859—1935) — російський вчений в області теоретичної механіки та реактивного руху.
 Мещерський Платон Степанович (1713—1800) — Член Другої Малоросійської колегії (1764—1774 рр.) в Глухові, полковник, бригадир (1764), генерал-майор (1769), генерал-поручик (1773), князь.

 Мещерська Ганна Юхимівна (1876—1951) — українська театральна актриса. Народна артистка УРСР (1946).